Thysanotus (kever), een kevergeslacht
 Thysanotus (plant), een plantengeslacht